Yao Aziawonou (Lomé, 30 de novembro de 1979) é um futebolista profissional togolês, meio-campista, milita no FC Winterthur.

Carreira 
DYao Aziawonou fez parte do elenco da Seleção Togolesa de Futebol na Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Togo
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do FC Basel
Futebolistas do FC Thun
Futebolistas do Servette FC
Futebolistas do BSC Young Boys
Futebolistas do FC Luzern
Jogadores da Seleção Togolesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006